Eidenberg ist der Name von

 Eidenberg, einer Gemeinde im Bezirk Urfahr-Umgebung in Oberösterreich 
 Eidenberg (Gemeinde St. Pankraz), Ortsteil von St. Pankraz (Oberösterreich)
 Eidenberg (Wegscheid), eine ehemalige Gemeinde und Ortsteil von Wegscheid, Niederbayern